

Cinema 
 L'intruso (L'Intruse) – film del 1913 diretto da Louis Feuillade
 L'intruso (Interference) – film del 1928 diretto da Lothar Mendes e Roy Pomeroy
 L'intruso (Hider in the House) – film del 1989 diretto da Matthew Patrick
 L'intruso – cortometraggio del 2016 diretto da Francesco Roder
 L'intruso (The Intruder) – film del 2019 diretto da Deon Taylor

Letteratura 
 L'intruso (El intruso) – romanzo di Vicente Blasco Ibáñez del 1904
 L'intruso (The Intruder) – romanzo di Peter Blauner del 1996
 L'intruso (L'intrus) – libro di Jean-Luc Nancy del 2000
 L'intruso – romanzo di Carla Cerati del 2004
 L'intruso – libro di Brett Shapiro, Universale Economica Feltrinelli n. 1314